Владислав Ефимович Граковский (11 октября 1967, Караганда) — российский и немецкий актёр театра и кино, режиссёр, драматург, продюсер, брат актёра Вадима Граковского.

Биография 

Владислав Граковский родился 11 октября 1967 года в городе Караганда.
В 1989 году окончил актерско-режиссёрский факультет (мастерская В. А. Гвоздкова) Ташкентского Театрально-художественного института (Узбекистан).
С 1987 по 1990 год был руководителем театральной студии «302-бис» (Ташкент).
С 1989 по 2001 год работал актёром и режиссёром в Русском Академическом театре драмы имени Горького, Ташкент.
В 1994 −1995 годах работал актёром в Академическом театре драмы имени Горького, Самара.
С 2002 года в Германии.
Работал в театрах: Европейский театр Бонн, Интернациональный театр Франкфурт, Театр на Александрплатц Берлин.
C октября 2013 — организатор и руководитель Theater Atelier в Штутгарте.

В 2010 году фильм The Night Father Christmas Died., в котором Владислав сыграл одну из главных ролей, был номинирован на премию Oscar Американской киноакадемии (студенческое отделение, номинация «Лучший иностранный фильм»).

Творческая биография

Роли в театре

Ташкентский академический театр драмы 

 Александр («Звезды на утреннем небе» А. Галина)
 Шостакович («Мастер-класс» Д. Поунелла)
 принц Джон («Лев зимой» Д. Голдмэна)
 Цанлон («Полёт над гнездом кукушки» Д. Вассермана)
 Алексей («Мурлин Мурло» Н. Коляды)
 Луи Ламар («Мужской род единственное число» Ж.-Ж. Брикера и М. Ласега)
 Дональд Бейкер («Эти свободные бабочки» Л.Герша)
 Могильщик («Крыша» А. Галина)

Самарский академический театр драмы 

 Жак Фонтанж («Крошка» Ж. Летраза)
 Антонио («Цилиндр»  де Филиппо)
 Среда («Белоснежка и семь гномов» Л. Устинова и О. Табакова)
 Густав («Дама с камелиями» А. Дюма-сына)
 Анучкин («Женитьба» Н. Гоголя)

Интернациональный театр Франкфурт 

 Гришка («Winter unterm Tisch» / «Зима под столом» Р. Топора)

Театр на Ольгаэк Штутгарт 

 Тригорин («Die Möwe» / «Чайка» А. Чехова)
 Паравичини («Die Mausefalle» / «Мышеловка» А. Кристи)

Театральная группа Владислава Граковского 

 Валерий («Жизнь удалась» А. Вдовина)
 Элиэзер («Трудные люди» Й. Бар Йозефа)
 моноспектакль «Горе от ума» по А.С. Грибоедову
 Питер («Die Zoogeschichte» / «Случай в зоопарке» Э. Олби)
 Бургомистр («Дракон» Е. Шварца)
Театр Ателье Штутгарт 
Альберт Адам («Die Kunst ein gutes Stück zu schreiben» («Искусство драматурга») Мольнара
Лука («Nachtasyl» («На дне» Горького)
Дракон («Der Drache» («Дракон» Е. Шварца)
 Дроссельмайер («Der Nussknacker. Kein Ballett» («Щелкунчик. Не балет») по Гофману

Постановки в театре

Театральная студия «302-бис» (Ташкент)  1988-1991 

 «Самоубийца» Н. Эрдмана
 «Ничего, или Вечер в сумасшедшем доме» авторская работа
 «Дни как дни, или Сейчас не время для канареек» Ф. Дзардо
 «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина
 «Крыша» А. Галина

Ташкентский академический театр драмы 1989-1994 

 «Крыша» А. Галина

Ташкентский театр «Ильхом» 1994 

 «Бал вампиров» по А. К. Толстому

Театр на Ольгаэк Штутгарт 2005-2010 

 «Nacht» («Ночь») А.Стасюка
 «Der Spieler» («Игрок») по Ф.Достоевскому

Театр на Александрплатц, Берлин 2009 

 «Die Gaunereien des Scappino» («Плутни Скапена») Мольера
Театр Ателье Штутгарт 2013-
«Die Kunst ein gutes Stück zu schreiben» («Искусство драматурга») Мольнара
«Der Gott des Gemetzels»(«Бог резни»)  Реза
«Das Wunder des Heiligen Antonius» («Чудо святого Антония») Метерлинка
«Kirschgarten» («Вишневый сад») Чехова
«Die toten Seelen» («Мертвые души») Гоголя
 «Der Nussknacker. Kein Ballett» («Щелкунчик. Не балет») по Гофману
 «Grüner See. Rotes Wasser» («Зеленое озеро. Красная вода») Березы
 «Molières Don Juan» («Дон Жуан») Мольера
 «Der Idiot» («Идиот») по Ф.Достоевскому
«Die Zoogeschichte» («Случай в зоопарке») Э. Олби

Театральная группа Владислава Граковского 2002- 

 «Горе от ума» по А. С. Грибоедову
 «Дракон» Е. Шварца
 «Жульета» С.Руббе
 «Зойкина квартира» М. Булгакова
«Приглашение в замок» Ж. Ануя
«Господин» А. Щербака

Фильмография (актер) 

 1998 — «Кстати…» (ТВ) — Ведущий
 1999 — «Весь этот джаз» (ТВ) — Ведущий
 2003 — «Gideon der Schreiber» — Юродивый
 2004 — «Wissen macht Aah» (ТВ) — Монах
 2007 — «Anzhelina» — Снайпер
 2008 — «Novemberkind» — Николай
 2010 — «The Night Father Christmas Died» — Медведев
 2010 — «След» (серия «Фальшивка») — Плешкевич
 2012 — «In the Deathroom» — Хайнц
 2013 — «Noch nicht das Ende» — Влад
 2014 — «Sunny» — Зарковски
 2015 — «L'Origine de la violence» — Генрих Гиммлер
 2017 — «Irgendwer» — майор Федоров
2019 — «Und der Zukunft zugewandt» — Офицер НКВД
2020 —  «Masel Tov Cocktail» — Отец Димы
2022 —  «Meine Freundin Volker» — Павел

Пьесы 

 1999 — «Рыцари лунного света»
 2000 — «Лютер»
 2001 — «Дрянь»
 2002 — «Идеальная пара»
 2003 — «Мы же — умные люди!»
 2004 — «Последнее испытание, или Спасти Королеву — убить Королеву»
 2004 — «Краткий немецко-русский разговорник»
 2004 — «Пурпурная бабочка»
 2005 — «Здравствуйте, Евгений Павлович»
 2006 — «Опорником»
 2007 — «Рифф, или Импровизация для четырех»
 2008 — «Маленькие сказки»
 2012 — «Ловушка»

Произведения напечатаны в сборниках «Лучшие пьесы России 2004», «Лучшие пьесы России 2008», «Премьера 2005», «Сюжеты 2013», журналах «Урал» и «Уральская новь».

Проза 

 Mush. Mush. Mush.

Продюсерские проекты 

 Журнал «Рабочая полночь» (Ташкент, 1989)
 Рок-сейшн в «Дарде» (Ташкент, 1990)
 «Коском-шоу» (Ташкент, 1998—2001)
 Фестиваль молодого российского кино (Штутгарт, 2008)
 Фестиваль молодого немецкого кино (Екатеринбург, 2010)
 Чтения современной драматургии (Штутгарт, 2007- по настоящее время)
 Конкурс драматургии «Баденвайлер»  (Штутгарт - Москва, 2009 - по настоящее время)

Награды и дипломы 

 2008 — Диплом конкурса драматургии «Действующие лица», Москва
 2005 — Диплом конкурса драматургии «Премьера», Москва
 2005 — Диплом конкурса драматургии «Действующие лица», Москва
 2004 — Второй приз конкурса драматургии «Евразия», Екатеринбург
 2003 — Диплом фестиваля драматургии «Любимовка», Москва
 2003 — Специальный приз конкурса драматургии «Евразия», Екатеринбург
 1988 — Диплом фестиваля «Нихол», Ташкент

Примечания

Ссылки 

 Cайт Theater Atelier www.theateratelier.eu
Владислав Граковский на сайте агентства ten4you
 Владислав Граковский на IMDb
Владислав Граковский на Kinolift
Владислав Граковский на Ruskino

Родившиеся 11 октября
Родившиеся в 1967 году
Театральные режиссёры по алфавиту
Театральные режиссёры Узбекистана
Театральные режиссёры Германии
Актёры по алфавиту
Актёры Узбекистана
Актёры Германии
Выпускники Ташкентского театрального института